Rock & Roll Is Dead – singolo di Lenny Kravitz
Rock & Roll Is Dead – album degli Hellacopters